Леони́д Влади́мирович Мартыню́к (; 1932—2013) —  советский и белорусский кинорежиссёр, сценарист, журналист.

Биография 
Леонид Владимирович Мартынюк родился 20 июля 1932 года в Гомеле, Белорусская ССР.

Годы юности прошли в Минске, в школьные годы занимался боксом. В 1955 году окончил Белорусский государственный университет. Работал журналистом и редактором на Белорусском телевидении. В 1966 окончил Высшие курсы режиссёров и сценаристов в Москве.

Дебютировал как режиссёр и сценарист в 1966 году короткометражным фильмом «Западня» (по одноименной повести Василя Быкова). Впоследствии получили известность его спортивные и детские фильмы.

Награды и звания 
 V Всесоюзный кинофестиваль спортивных фильмов (Таллин, СССР) (1974) — Бронзовая медаль и диплом III степени за фильм «Большой трамплин»
 Всесоюзная неделя детского кино (Москва, СССР) (1975) — Почетная грамота ЦК ВЛКСМ за фильм «Большой трамплин»
 XV Всесоюзный кинофестиваль (Таллин, СССР) (1982) — Специальный приз ЦК ВЛКСМ за фильм «Паруса моего детства»
 XXIII Международный кинофестиваль (Готвальдов, Чехословакия) (1982) — диплом жюри за фильм «Паруса моего детства»
 II Международный кинофестиваль для детей (Каунас, Литва) (1995) — Главный приз детского жюри за фильм «Белое озеро»

Фильмография

Режиссёрские работы 
 1966 — Западня (короткометражный) (по мотивам повести Василя Быкова «Западня»)
 1968 — День человека (документальный)
 1969 — Стремление (документальный)
 1971 — Пятёрка отважных (сценарий Алеся Осипенко)
 1973 — Большой трамплин
 1974 — Неоткрытые острова (по мотивам повести Янки Мавра «Полесские робинзоны»)
 1977 — Семейные обстоятельства (сценарий Альберта Лиханова)
 1979 — Железные игры (телефильм)
 1981 — Паруса моего детства (сценарий Василия Хомченко)
 1985 — Научись танцевать (сценарий Михаила Герчика)
 1992 — Белое озеро

Примечания

Ссылки 
 
 Нязбытная мара Леаніда Мартынюка // Культура. — 2013. — № 18.
 Зайцев, Д. Паруса моего детства // www.domdruku.by

Члены Союза кинематографистов СССР
Члены Союза кинематографистов БССР
Персоналии:Беларусьфильм
Социалистический реализм
Выпускники Белорусского государственного университета
Выпускники Высших курсов сценаристов и режиссёров